Исатай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Исатай — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Исатай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Исатай — село в Мангистауском районе Мангистауской области.